ANP steht als Abkürzung für:
 Administración Nacional de Puertos (Organisation), die Hafenbehörde Uruguays (zum Gebäude/Sitz siehe Administración Nacional de Puertos (Bauwerk))
 Afghanische Nationalpolizei, die Polizei Afghanistans
 Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, brasilianische Regulationsbehörde für Öl, Gas und Biokraftstoffe
 Algemeen Nederlands Persbureau, eine niederländische Nachrichtenagentur
 All Nations Party of British Columbia, eine ehemalige Partei in der kanadischen Provinz British Columbia
 American Nazi Party, eine ehemalige und neu gegründete US-amerikanische nazistische Partei
 Analytic Network Process, eine Technik zur Lösung von Entscheidungsproblemen
 Atriales natriuretisches Peptid, ein Peptidhormon
 Ausschuss Normenpraxis, der Ausschuss der Normenanwender im Deutsches Institut für Normung
 Awami National Party, eine pakistanische Partei

Abkürzung